Qallunaatsiaat Kuuat bezeichnet:
 Qallunaatsiaat Kuuat (Fluss, Maniitsoq), Fluss im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qallunaatsiaat Kuuat (Fluss, Nuuk), Fluss im Distrikt Nuuk, Grönland